Хазін — єврейське прізвище.

Відомі носії 
 Хазін В'ячеслав Йосипович — український вчений-будівельник, кандидат технічних наук, дійсний член Академії будівництва України, відмінник освіти України.
 Хазін Олександр Абрамович (1912–1976) — український та російський письменник, естрадний драматург, поет, прозаїк.
 Мандельштам Надія Яківна (1899–1980) — дівоче прізвище Хазіна — російська письменниця-мемуарист.
 

Єврейські прізвища